Wurfeisen steht für:

afrikanisches Wurfeisen
Krähenfuß
Shuriken
Harpune